Glancy ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Glancy (* 1960), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Belize City-Belmopan
 Harry Glancy (1904–2002), US-amerikanischer Schwimmsportler
 James Glancy, britischer Politiker, Fernsehmoderator sowie Naturschützer